Дамох:

 Дамох — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Дамох — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.